Шподарунок — українське прізвище.

Персоналії 
 Шподарунок Роман Павлович — український футболіст, тренер.
 Шподарунок Надія — кореспондент газети «Божий сіяч», автор статей Тернопільського енциклопедичного словника.

Українські прізвища